Равномерное распределение вероятностей — общее название класса распределений вероятностей, возникающего при распространении идеи «равновозможности исходов» на непрерывный случай. Подобно нормальному распределению равномерное распределение появляется в теории вероятностей как точное распределение в одних задачах и как предельное — в других.

Понятие равномерного распределения первоначально появилось для дискретного множества значений случайной величины, где это понятие интуитивно наиболее просто воспринимается и означает, что каждое из этих значений реализуется с одинаковой вероятностью. Для абсолютно непрерывной случайной величины условие равной вероятности заменяется условием постоянства функции плотности. В одномерном случае это означает, что вероятность попадания случайной величины в любой допустимый промежуток фиксированной длины одна и та же и зависит только от его длины. В результате дальнейшего обобщения понятие равномерного распределения было перенесено на многомерные распределения, а также распределения, заданные в общем виде как вероятностная мера.

Определение 
Пусть  — пространство с мерой, где  — множество,  — сигма-алгебра подмножеств  и  — конечная мера на . Тогда равномерным распределением на множестве  относительно меры  называется вероятностная мера , удовлетворяющая равенству
 .

Важнейшие частные случаи

Дискретное равномерное распределение 

Дискретное равномерное распределение — распределение, в котором случайная величина принимает конечное число значений с равными вероятностями. Множество  (оно должно быть непустым и конечным) в этом случае является перечислимым, и мера  определена как количество элементов множества (считающая мера).

Непрерывное равномерное распределение 

Непрерывное равномерное распределение — распределение случайной величины с постоянной почти всюду на  плотностью вероятности. В этом случае , где  — борелевская сигма-алгебра подмножеств  ( — натуральное число),  и  — лебегова мера, заданная на  в пространстве .

Примечания 

Распределения вероятностей